В 1840 году были различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 Герман Гесс сформулировал, так называемый, Закон Гесса — основной закон термохимии.

Публикации 
 Н. И. Лобачевский опубликовал на немецком языке и распространил по странам Европы небольшую книгу «Геометрические исследования по теории параллельных», где содержится чёткое и систематическое изложение неевклидовой геометрии. Эти идеи опередили своё время (их оценил только Гаусс) и были признаны только через 30 лет.

Родились 
 5 февраля — Хайрем Максим, британский изобретатель и оружейник американского происхождения, создатель одного из самых знаменитых пулемётов — пулемёта Максима.
 28 марта — Эмин-паша, немецкий колониальный деятель, путешественник и исследователь Африки.
 6 апреля — Василий Васильевич Юнкер, русский путешественник (ум. 1892).
 10 июля — Аугусто Франкетти, итальянский историк, литературовед, переводчик и юрист (ум. 1905).
 20 октября — Янош Бёк, венгерский геолог (ум. 1909).
 31 декабря — Александр Вильгельм Гетте — немецкий зоолог (ум. 1922).

Скончались 
 22 февраля — Аугусто Франкетти, итальянский историк, литературовед, переводчик и юрист (род. 1840).
 2 марта — Генрих Ольберс, немецкий астроном, врач и физик.
 25 апреля — Симеон Пуассон, французский математик, механик и физик.
 4 июля — Карл-Фердинанд фон Грефе, немецкий хирург, офтальмолог.
 15 сентября — Людвиг (Лев) Лаврентьевич (Иоганн Людвиг Андреас) Фогель (род. 1771), немецкий и российский врач и педагог; доктор медицины.

См. также

Примечания